Der President’s Cup 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Astana. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 20. bis 28. Juli 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Astana
ITF Women’s Circuit 2013